

Geografia
 In Germania:
 Freudenberg – comune del circondario di Siegen-Wittgenstein nella Renania Settentrionale-Vestfalia
 Freudenberg – comune del circondario Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Freudenberg – comune del circondario di Amberg-Sulzbach in Baviera
 Freudenberg – frazione del comune di Beiersdorf-Freudenberg nel Brandeburgo

Aziende
 Freudenberg Gruppe – azienda tedesca di chimica industriale